Slovo či značka div může být:

 pozoruhodný fenomén
 divy světa
 matematický diferenciální operátor divergence
 základní HTML element
 dělení v některých programovacích jazycích
 Div - slovanské božstvo

Externí odkazy